Ion Sofia Manolescu (24 noiembrie 1909, Horia, județul Neamț - 31 mai 1993, București)

Biografie 
A avut parte de o adolescență nesigură și dezorganizată, obligat fiind să lucreze ca ucenic, brutar, zidar, salahor, electrician. De asemenea, pe întreaga perioadă a școlarizării, acceptă diverse servicii pentru a-și asigura existența: acrobat, paznic, dactilograf, impiegat, tehnician agronom, pedagog. Clasele primare le urmează în comuna natală, apoi face Școala de agricultură din Râmnicu Sărat, Școala agricolă Roman și Școala națională de viticultură din Chișinău, în 1938. Târziu își termină studiile superioare de agronomie, pe care le va încheia cu examenul de licență în 1946. După încheierea studiilor superioare va lucra ca inginer agronom și profesor de agronomie prin mai multe orașe: profesor la Liceul agricol din Alexandria și la cel din Măgurele (1948-1960), inginer la Institutul de cercetări hortiviticole din București (1960-1962). Revine în învățământ la liceele din Drăgănești-Vlașca, Turnu Măgurele, Roșiorii de vede, Alexandria, Brânceni (Teleorman), pensionându-se în 1969.

Operă 
 Odihna neagră, Editura unu, București, 1936;
 Muntele ascuns, Editura Frize, Brașov, 1938:
 Întâlnirea cu focul, București, 1944;
 Soare scufundat, E.S.P.L.A., București, 1966;
 Până undepot muri, Editura Tineretului, București, 1969;
 Involucru, Editura Cartea Românească, București, 1970;
 Între mine omul și voi cartofii, Editura Cartea Românească, București, 1975;
 Așa i-a fost dat Romei, Editura Eminescu, București, 1976;
 ”Colivia cu lacrimi, Cartea Românească, București, 1979;
 Ultima pălărie, Cartea Românească, București, 1984.

Bibliografie 
Marian Popa, Dicționar de literatură română contemporană, Albatros, București, 1977, p. 357.

Legături externe 
 Nicolae Sava, Scriitorul cu interdicție de semnătură
 Pagina autorului

Note